Slalom K-1 mężczyzn był drugą konkurencją w kajakarstwie górskim rozgraną podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012, która odbyła się między 29 lipca a 1 sierpnia na obiekcie Lee Valley White Water Centre. Złoty medal zdobył Włoch Daniele Molmenti, dla którego był to pierwszy tytuł mistrza olimpijskiego.

System rozgrywek 
Rozgrywki rozpoczęły się od eliminacji. Każdy kajakarz miał prawo do dwóch przejazdów. Pod uwagę brany był wynik lepszego przejazdu. Do półfinałów awansowało piętnastu najlepszych zawodników, natomiast do finału dziesięciu kajakarzy z najlepszymi czasami w półfinałach. W półfinałach i finale każdy kajakarz mógł płynąć tylko raz.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Wyniki:

Półfinał 
Wyniki:

Finał 
Wyniki:

Podsumowanie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012